Новиљерито има више значења:

 Новиљерито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Новиљерито (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику